Otok je v češtině běžné označení edému. Rovněž jde o běžně užívané pojmenování ve Slovinsku a Chorvatsku, přičemž tento název v chorvatštině a slovinštině znamená ostrov; v bosenštině a srbštině je však pro označení ostrova používáno slovo ostrvo. Přesto se v Bosně a Hercegovině nachází jedna vesnice pod tímto názvem, ta se však nachází v pohraniční oblasti s absolutní chorvatskou národnostní většinou.

Bosna a Hercegovina
Otok (Ljubuški) – vesnice v Západohercegovském kantonu, součást města Ljubuški

Chorvatsko
Otok (město) – město ve Vukovarsko-sremské župě
Otok (opčina) – opčina ve Splitsko-dalmatské župě
Otok (Prelog) – vesnice v Mezimuřské župě, součást opčiny města Prelog
Otok (Slivno) – vesnice v Dubrovnicko-neretvanské župě, součást opčiny Slivno
Otok na Dobri – vesnice v Karlovacké župě, součást opčiny Bosiljevo
Otok Nartski – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Rugvica
Otok Oštarijski – vesnice v Karlovacké župě, součást opčiny města Ogulin
Otok Svibovski – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Rugvica
Otok Virje – vesnice ve Varaždinské župě, součást opčiny Cestica
Samoborski Otok – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny města Samobor
Dugi otok – ostrov v Zadarské župě
Goli otok – neobydlený ostrov v Přímořsko-gorskokotarské župě

Slovinsko
Otok (Cerknica) – vesnice v občině Cerknica
Otok (Metlika) – vesnice v občině Metlika
Spodnji Otok – vesnice v občině Radovljica
Zgornji Otok – vesnice v občině Radovljica